Kamar-e Shotor kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Kamar-e Ḩalīmeh, berg, Khorasan, 
 Kūh-e Kamar-e Zard (berg i Khorasan, lat 34,34, long 57,22), 

Robotskapade Iranförgreningar